Trionfo – massimo onore tributato nell'Antica Roma ad un generale vittorioso
 Trionfo – spettacolo allegorico popolare del Rinascimento italiano, specie del carnevale fiorentino dei secoli XV e XVI, a esaltazione di divinità e virtù personificate in carri allegorici; anche ciascuno di tali carri, e il canto che li accompagnava durante il corteo 
 Trionfo – raffigurazione pittorica, generalmente di vaste proporzioni, rappresentante il trionfo simbolico di un personaggio famoso, di un santo, di virtù morali, o della morte
 Trionfo – gioco di carte della provincia di Ferrara
 Trionfo – gioco di carte della zona di Imola
 Trionfo – gioco di carte conosciuto in Inghilterra dalla metà del XVI secolo
 Aldo Trionfo (1921-1989) – regista teatrale italiano
 Operazione Trionfo – talent show trasmesso in Italia nel 2002
 Trionfo  – scultura in zucchero

Pagine correlate 
 Trionfi
 Il trionfo